BULDO (Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen) is een Belgische beroepsvereniging voor dansleraren. De vereniging is aangesloten bij de internationale World Dance and Dance Sport Council. De doelstelling van BULDO is zorgen voor kwalitatief hoogstaand dansonderricht, onder andere door bijscholing van de aangesloten dansleraren.

Beroepsorganisatie